Arno Bieberstein, nuotatore tedesco (1884-1918)
 Ludwig Meyländer gennant Rogalla von Bieberstein, militare tedesco (1873-1940)
 Rogalla von Bieberstein, famiglia tedesca
 Marschall von Bieberstein, famiglia tedesca
 Bieberstein, famiglia tedesca

Pagine correlate 
 Biberstein – comune svizzero nel distretto di Aarau (Canton Argovia)